Вырбица () — село в Болгарии. Находится в Плевенской области, входит в общину Плевен. Население составляет 535 человек.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Вырбица, в состав которого входит Вырбица, должность кмета (старосты) исполняет Леонид Христов Балинов (партия АТАКА) по результатам выборов 2011 г.

Кмет (мэр) общины Плевен — Димитр Стойков (ГЕРБ) по результатам выборов.

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Плевенской области